«Вито́рия» () — бразильский футбольный клуб из города Салвадор, штат Баия. Клуб является одним из двух грандов своего штата (наряду с «Баией»), присоединившийся член Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии.

История 
Клуб был основан 13 мая 1899 года. В 1908 году «Витория» выиграла свой первый чемпионат штата. В 1909 году клуб выиграл ещё один чемпионат. Следующий титул был в 1953 году, и с тех пор началось классическое противостояние с командой «Баия». Лишь три раза с тех пор другие команды сумели выиграть чемпионат штата, помимо «Витории» и «Баии».

За команду выступали такие звёзды, как Бебето, Дида, Куарентинья. В 1993 году «Витория» стала вице-чемпионом Бразилии. В 2004 году команда вылетела в Серию B. Падение команды продолжилось и в 2005, когда «Витория», заняв 17-е место, вылетела в Серию C (тогда же в Серию C вылетела и «Баия»). В 2006 году «Витория» заняла 2-е место в Серии C и вернулась в Серию B. Всего год команде понадобился, чтобы вернуться в элиту бразильского футбола — «Витория» в 2007 году заняла четвёртое место в Серии B и зацепилась за последнюю путёвку в Серию A.

Согласно данным двух исследовательских институтов (Ibope и Datafolha), опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Виторию» болеет 1,8 млн человек (14-15-й показатель в Бразилии, вместе со «Спортом», наивысший показатель из присоединившихся членов Клуба Тринадцати).

Текущий состав

Достижения 
  Чемпион штата Баия (29): 1908, 1909, 1953, 1955, 1957, 1964, 1965, 1972, 1980, 1985, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017
  Вице-чемпион Бразилии (1): 1993
  Обладатель Кубка Нордесте (5): 1976, 1997, 1999, 2003, 2010 (рекорд)
  Финалист Кубка Нордесте (3): 1998, 2000, 2002

Статистика выступлений с 2001 года

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 arenarubronegra.com — новостной портал